Spica (lateinisch für „Ähre“) steht für:

 Spica (lateinisch; „Kornähre“), der hellste Stern im Sternbild Jungfrau
 Spica (Unternehmen), ein italienischer Hersteller von Zulieferteilen der Automobilindustrie, bekannt für Einspritzanlagen
 Spica, ein Navigationsschulschiff der deutschen Kriegsmarine

 SPICA (Weltraumteleskop), ein nicht verwirklichtes Projekt der JAXA und der ESA

Siehe auch:
 Indische Narde (Spica nardi)
 Breitblättriger Lavendel (Speik)
 Echter Speik (Spica celtica)
 Echter Baldrian (Spica silvestris)